Ольга Лугіна і Елена Пампулова були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Лугіна, яка виступала в парі з Ніно Луарсабішвілі.

Луарсабішвілі та Лугіна програли в першому колі парі Руксандра Драгомір і Інес Горрочатегі.

Драгомір і Горрочатегі виграли титул, перемігши у фіналі пару Майке Бабель і Кетрін Берклей з рахунком 6–4, 6–0.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Крісті Богерт /  Каріна Габшудова (півфінал)
 Руксандра Драгомір /  Інес Горрочатегі (чемпіонки)
 Ева Меліхарова /  Гелена Вілдова (чвертьфінал)
 Генрієта Надьова /  Патті Шнідер (півфінал)

Сітка

Посилання 
 Cup 1020001283 by Heros 1997 Doubles Draw

Warsaw Open
Тур WTA 1997